Черно́ва — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Известные носительницы 
 Чернова, Аида Артуровна (1937—2012) — советская и российская актриса.
 Чернова, Александра Михайловна (более известна как Калмыкова; 1849—1926) — русская прогрессивная общественная деятельница, преподаватель.
 Чернова, Алла Иосифовна (род. 1943) — советская актриса.
 
 Чернова, Анна Андреевна (род. 1992) — российская конькобежка.
 Чернова, Вера Ивановна (1925—1974) — работница учебно-опытного хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Чернова, Галина Петровна (род. 1952) — государственный деятель Чувашской Республики, министр образования и молодёжной политики Чувашии.
 Чернова, Евгения Константиновна (род. 1988) — российская баскетболистка.
 Чернова, Елена Семёновна (род. 1962) — российский режиссёр-мультипликатор.
 Чернова, Лада Владимировна (род. 1970) — российская метательница копья.
 Чернова, Любовь Давыдовна (в замужестве Чудновская; 1852 — ?) — русская писательница.
 Чернова, Людмила Александровна (род. 1955) — советская легкоатлетка.
 Чернова, Марина Олеговна (род. 1996) — российская акробатка.
 Чернова, Надежда Михайловна (род. 1947) — русская казахстанская поэтесса, публицист и переводчик, литературный критик, журналист.

Составные фамилии 
 Слётова-Чернова, Анастасия Николаевна (1873—1938) — учительница, член Всероссийского учредительного собрания.
 Чернова Блэйкер, Татьяна Иосифовна (более известна как Тина Луиз; род. 1934) — американская актриса, певица и писательница.

Топоним

Белоруссия 
 Чернова — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Чернова — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Чернова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.